Хапово — название населённых пунктов в России:

 Хапово — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Хапово — деревня в Здвинском районе Новосибирской области.
 Хапово — деревня в Мценском районе Орловской области.